MacLeod, psáno také Macleod nebo McLeod, je příjmení skotského původu, které znamená „Leòdův syn“. 

 Alistair MacLeod (1936–2014), kanadský spisovatel
 Ally MacLeod (1931–2004), skotský fotbalista a trenér
 Brian MacLeod (* 1962), americký bubeník
 Colin MacLeod (1909–1972), kanadský genetik
 Dave MacLeod (* 1978), skotský sportovní lezec
 Gavin MacLeod (1931–2021), americký herec
 George MacLeod (1895–1991), skotský pastor
 Ian R. MacLeod (* 1956), britský spisovatel
 John James Rickard Macleod (1876–1935), skotský fyziolog 
 Kevin MacLeod (* 1972), americký hudební skladatel
 Allan McLeod Cormack (1924–1998), jihoafrický fyzik
 Herbert McLeod (1841–1923), britský chemik
 Jack McLeod (* 1930), kanadský hokejista
 Norman Z. McLeod (1898–1964), americký filmový režisér
 Omar McLeod (* 1994), jamajský atlet
 Kevin MacLeod (* 1972), americký hudební skladatel

další významy
 Fort Macleod, město v Kanadě
 Klan MacLeod, skotský klan
 McLeodovy dcery, australský televizní seriál

Skotská příjmení